WSP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Waspam (Nicaragua)
 WSP Global – azienda canadese di ingegneria, consulenze e servizi